Toponímia:
 Vilaseca  o Villesèque 
 Vilaseca de las Corbièras, municipi francès al departament de l'Aude (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Vilaseca de Solcina, vila i municipi de la comarca del Tarragonès
 Vilaseca-Landa, municipi del departament de l'Aude a la regió francesa del Llenguadoc-Rosselló.
 Casa Vilaseca (Calonge), edifici protegit com a bé cultural d'interès local del municipi de Calonge (Baix Empordà).
 Torre de Vilaseca, torre de defensa del veïnat de Vila-seca al municipi de Palafrugell (Baix Empordà) 
 Biografies:
 David Vilaseca (Barcelona, 1964 – Londres, 2010), escriptor i filòleg català
 Francesc de Paula Vilaseca i Rovellat terrassenc, procurador dels Tribunals
 Isidre Vilaseca i Rius (Manresa, 1835 - 1900) sacerdot i pedagog català
 Jaume Vilaseca (Barcelona, 1968), pianista de jazz
 Joan Vilaseca i Segalés, metge i historiador de Santa Coloma de Gramenet 
 José Antonio Vilaseca Triviño (Linares, 1972), futbolista andalús
 Josep Vilaseca i Mogas (Barcelona, 1830 - 1899), advocat i polític català
 Josep Vilaseca i Casanovas (Barcelona 1848-1910), arquitecte, dibuixant i aquarel·lista català 
 Josep Lluís Vilaseca i Guasch (Barcelona, 1930), advocat català
 Josep Maria Vilaseca, diversos personatges
 Salvador Vilaseca i Anguera (Reus, 1896 - 1975), historiador i metge
 Xavier Vilaseca (Manresa, Bages, 1981), pilot de bicitrial i de trial català

Vegeu també 
 Vila-seca (desambiguació)